Gidey ist der Familienname folgender Personen:

 Efrem Gidey (* 2000), irischer Langstreckenläufer
 Letesenbet Gidey (* 1998), äthiopische Langstreckenläuferin